Visegrad, Visegrád eller Vyšehrad kan avse:

Višegrad – en stad och kommun i Republika Srpska, Bosnien och Hercegovina
Visegrád – en stad i Ungern
Visegrádgruppen – EU-kandidater som träffades i Visegrád i Ungern 1991
Vyšehrad (borg) – en borg i Prag, Tjeckien
Vyšehrad (stadsdel) – en stadsdel i Prag, Tjeckien